Grad Boštanj je lahko:

 Grad Boštanj (Weissenstein) - Veliko Mlačevo, Občina Grosuplje
 Grad Boštanj (Sawenstein) - Boštanj, Občina Sevnica

Glej tudi 

 Dvorec Boštanj